Astrophytum ist eine Pflanzengattung aus der Familie der Kakteengewächse (Cactaceae). Der botanische Name, übersetzt „Sternpflanze“, spielt auf die sternförmig angeordneten Rippen der zuerst entdeckten Pflanzen dieser Gattung an.

Beschreibung 
Die Arten der Gattung Astrophytum wachsen meist einzeln mit kugel- bis säulenförmigen, grünen Trieben und erreichen Wuchshöhen von bis zu 1,5 Meter. Oft sind die Triebe dicht mit feinen weißen Haarbüschelchen besetzt, manchmal sind sie jedoch auch vollständig kahl. Es sind vier bis zehn (selten auch nur drei) sehr auffällige Rippen vorhanden, die nicht in Höcker untergliedert sind. Die großen Areolen stehen eng beieinander, gehen jedoch nicht ineinander über. Die Bedornung ist sehr variabel. Dornen können vorhanden sein oder aber gänzlich fehlen.

Die trichterförmigen, großen Blüten sind gelb oder gelb mit einem roten Schlund. Sie erscheinen im Scheitel der Triebe und öffnen sich am Tag. Ihr Perikarpell ist mit gespitzten Schuppen besetzt. Die mützenförmigen Samen weisen Durchmesser bis 2,5 Millimeter auf. Ihre bräunlich schwarze Samenschale ist fast glatt. Der Rand ist zum eingesenkten Hilum hin eingerollt.

Systematik und Verbreitung 
Das Verbreitungsgebiet der Gattung Astrophytum erstreckt sich vom Süden Texas bis nach Mexiko.

Die Erstbeschreibung der Gattung erfolgte 1839 durch Charles Lemaire. Die Typusart der Gattung ist Astrophytum myriostigma.

Systematik nach N.Korotkova et al. (2021) 
Die Gattung umfasst folgenden Arten:

 Astrophytum asterias 
 Astrophytum capricorne 
 Astrophytum caput-medusae 
 Astrophytum coahuilense 
 Astrophytum myriostigma 
 Astrophytum ornatum 

Synonyme der Gattung sind Maierocactus  (1925) und Digitostigma  (2002, nom. inval.)

Systematik nach E.F.Anderson/Eggli (2005) 
Die Gattung Astrophytum umfasst die folgenden Arten:

 Astrophytum asterias 
 Astrophytum capricorne 
 Astrophytum caput-medusae 
 Astrophytum myriostigma 
 Astrophytum ornatum 

Ein Synonym der Gattung ist Digitostigma  (2002, nom. inval.)

Nachweise

Literatur

Einzelnachweise

Weiterführende Literatur 
 Alejandra Vázquez-Lobo, Gisela Aguilar Morales, Salvador Arias, Jordan Golubov, Tania Hernández-Hernández, María C. Mandujano: Phylogeny and Biogeographic History of Astrophytum (Cactaceae). In: Systematic Botany. Band 40, Nummer 4, 2015, S. 1022–1030 (doi:10.1600/036364415X690094).

Weblinks 

 Astrophytum.de: eine ebenfalls informative Webseite mit vielen, schönen Bildern.
 Astro-Web: eine Webseite in französischer Sprache, die auch bei Nichtverständnis der Sprache wegen der vielen guten Bilder sehenswert ist.